Un dogme est affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible formulée par une autorité politique, philosophique ou religieuse.
Une constitution dogmatique est un document solennel de l'Église catholique relatif à une question dogmatique et émané soit d'un concile (le plus souvent œcuménique), soit du pape seul.
L'anthropologie dogmatique est une discipline anthropologique élaborée et définie par Pierre Legendre.
La dogmatique juridique est le domaine de la recherche en droit consacré à l’interprétation et à la systématisation des normes juridiques.
Dogmatique se dit de ce qui fait preuve de rigorisme.

Théologie 

 La dogmatique est un nom donné à la théologie dogmatique.
Dogmes chrétiens

 La Dogmatique (en allemand : Kirchliche Dogmatik) est l'œuvre principale du théologien protestant Karl Barth.